Gojković ist der Familienname folgender Personen:

 Duško Gojković (* 1931), jugoslawisch-deutscher Musiker, siehe Dusko Goykovich
 Janko Gojković (* 1973), bosnischer Schwimmer
 Maja Gojković (* 1936), serbische Politikerin
 Predrag Gojković Cune (1932–2017), serbischer Sänger von Volksliedern, Sevdalinka und mexikanischen Liedern
 Renato Gojković (* 1995), bosnischer Fußballspieler
 Vladimir Gojković (* 1981), montenegrinischer Wasserpolospieler